«Побачення» — український радянський художній фільм 1982 року режисера Олександра Ітигілова. 
 «Побачення» — український короткометражний фільм режисера Євгена Матвієнка, частина альманаху Україно, goodbye!.